Darabos György (?–1460) szentgotthárdi ciszterci apát
 Darabos György (?)  fotográfus